Drenova (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Drenova (Čajetina), een plaats in de Servische gemeente Čajetina
 Drenova (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Drenova (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor in Bosnië-Herzegovina
 Drenova (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje